Пензенский округ — административно-территориальная единица Средне-Волжской области (с 20 октября 1929 — Средневолжского края), существовавшая в 1928—1930 годах. Административный центр — город Пенза.

Пензенский округ был образован 14 мая 1928 года. В него вошли территории упразднённых Нижнеломовского, Пензенского и Чембарского уездов Пензенской губернии.

30 июля 1930 года Пензенский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Средневолжского края.

Административное деление 
Округ, по состоянию на 1 января 1929 года, был разделён на 14 районов:
 Анучинский,
 Башмаковский,
 Голицынский,
 Иссинский,
 Каменский,
 Керенский,
 Кучко-Еланский,
 Лунинский,
 Мокшанский,
 Нижне-Ломовский,
 Пачелмский,
 Пензенский,
 Поимский,
 Чембарский.

Постановлением ВЦИК от 21 января 1929 года Анучинский и Голицынский район были упразднены. Из Кузнецкого округа в Пензенский был передан Кондольский район.

Примечания

Литература 
 

Округа РСФСР
История Пензы